Alexandre Livchitz (1911-1944), est un héros de la résistance belge
 Alexandre Livchitz (1946-2013), est un économiste, entrepreneur et ministre russe
 Youra Livchitz (1917-1944), est un héros de la résistance belge

Patronyme juif